Kupantakurunta bezeichnet:

 Kupantakurunta (Mira), hethitischer Vasallenkönig von Mira um 1300–1240 v. Chr
 Kupantakurunta (Arzawa), König von Arzawa zu Beginn des 14. Jahrhunderts v. Chr